Thrycosis picta är en stekelart som först beskrevs av Thomson 1873.  Thrycosis picta ingår i släktet Thrycosis, och familjen brokparasitsteklar. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor 

Brokparasitsteklar
picta